Јелачић је српско и хрватско презиме. Оно се може односити на:
 Алексеј Јелачић (1892—1941), српски историчар, публициста и новинар руског порекла
 Ђуро Јелачић (1805—1901), хрватски подмаршал
 Јанко Јелачић (1742—1813), хрватски подмаршал
 Јосип Јелачић (1801—1859), хрватски генерал
 Спасоје Јелачић (1968), српски фудбалски тренер
 Станоје Јелачић (?–1415), српски великаш
 Фрањо Јелачић (1746—1810), хрватски генерал

Референце 

Српска презимена
Хрватска презимена